ALDE puede referirse a:
 Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE Party), partido político europeo que forma parte del grupo anterior en el Parlamento Europeo.
 Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE Group), grupo político del Parlamento Europeo creado en julio de 2004.
 Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista, conocida como ALDE en algunas universidades, agrupación de lucha por los derechos de los estudiantes'.